Голубці — східноєвропейська страва

 Голубці — село, Роменський район, Сумська область, Україна
 Голубці — селище, Земетчинський район, Пензенська область, Росія